Слово тринитарии (тринитарный) используется в нескольких смыслах:

 Идеи или вещи, имеющие отношение к Святой Троице.
 Лица или группы, придерживающиеся христианской доктрины представления Бога как Троицы.
 Орден тринитариев — католический монашествующий орден, основанный в 1198 году.
 Выпускники и студенты, связанные с Тринити-колледжем, Кембридж